Pils steht für:

 Pilsner Bier, ein nach der böhmischen Stadt Pilsen benanntes, untergäriges Bier 

Pils ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Pils (* 1961), österreichischer Tennisspieler
 Gottfried Pils (* 1924), österreichischer Zeichner und Karikaturist
 Gerhard Pils (* 1954), österreichischer Botaniker
 Heide Pils (* 1939), österreichische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Holger Pils (* 1976), deutscher Literaturwissenschaftler
 Isidore Pils (1813–1875), französischer Maler 
 Madeleine Pils (1846–1901), französische Malerin
 Manfred Pils (* 1948), österreichischer Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Richard Pils (* 1946), österreichischer Verleger, Lehrer und Gründer des Poetenfests
 Tobias Pils (* 1971), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Pills
 Fußpils
 Piltz
 Pilz (Begriffsklärung)